Le Codex 071, portant le numéro de référence 071 (Gregory-Aland), ε 015 (Soden), est un manuscrit du Nouveau Testament sur parchemin écrit en écriture grecque onciale.

Le manuscrit Onciale 71 contient un fragment du texte de l'Évangile selon Matthieu 1,21-24; 1,25-2,2.

Description 
Le codex se compose d'une seule feuille. Il est écrit en une colonne, dont 13 lignes par colonne. Les dimensions du manuscrit sont  x . Les paléographes datent ce manuscrit du  (ou ).

 Texte
Le texte du codex est de type alexandrin, proche des codex Sinaiticus, Vaticanus, et Dublinensis. Kurt Aland le classe en Catégorie II.

 Variantes textuelles
Matthieu 1,24 
 εγερθεις — א B C Z 071 f1
 διεγερθεις — C3 D L W 087 f13 manuscritti du texte byzantin

Matthieu 1,25 

 υἱὸν — א B Z 071 f1 f13 33 
 τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον — C D K L (omit αὐτῆς) W Δ Π 28 565 700 892 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1365 

 Lieu de conservation
Il est actuellement conservé à l'université Harvard (Semitic Museum, 3735), à Cambridge (Massachusetts).

Liens internes 

 Liste des manuscrits du Nouveau Testament en onciales grecques

Références

Bibliographie 
 B. P. Grenfell & A. S. Hunt, Oxyrhynchus Papyri 3 (1903) Londres : Egypt Exploration Fund, .

Manuscrit du Nouveau Testament en grec
Manuscrit biblique du Ve siècle
Manuscrit biblique du VIe siècle